Васино — название населённых пунктов.

Россия 
 Васино — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Васино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Васино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Васино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Васино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Васино — деревня в Чеховском районе Московской области.
Васино — деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Васино — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Васино — село в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Васино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Васино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Васино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Васино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Васино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Васино — село в Знаменском районе Кировоградской области.

См. также 
 Васин
 Васина
 Васинская